Шкафу́т (від  — «стелаж, ешафот») — у поширеному значенні — частина верхньої палуби між фок-щоглою і грот-щоглою. На дерев'яних військових кораблях — назва помостів вздовж бортів, розташованих врівень з баком і шканцями (квартердеком), що з'єднували бак і шканці, служили для переходу з кормової частини корабля на носову і назад. У паровому флоті шкафутом називається простір на верхній палубі військового корабля між фок- і грот-щоглами, на річкових сталевих баржах — дерев'яний брус, укріплений на палубі в деякій відстані від борту, що служить огорожею та іноді місцем встановлення леєрного пристрою.

Див. також 
 Ростри
 Спардек

Джерела 
 
 
  
Морська термінологія
Морська справа
Деталі кораблів